

Geografia 
 Paraguay
 Benjamín Aceval – centro abitato nel Dipartimento Presidente Hayes

Persone 
 Danilo Aceval – ex calciatore paraguaiano, portiere
 Emilio Aceval – politico paraguaiano
 Miguel Aceval – calciatore cileno, difensore